Эллини́зм:
 Эллинизм — период в истории Средиземноморья, длившийся со времени смерти Александра Македонского (323 до н. э.) до окончательного установления римского господства на этих территориях, которое датируется обычно падением эллинистического Египта (30 до н. э.).
 Эллинизм (религия) — эллинская этническая религия.